Толубе́евский прое́зд — проезд в историческом районе Парнас в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По проекту проходит из-за улицы Михаила Дудина до улицы Шишкина. Реально существует 1,5-километровый участок от улицы Николая Рубцова до улицы Шишкина.

История 
Название было присвоено 28 декабря 2016 года в честь актёров Ю. В. Толубеева и А. Ю. Толубеева. На тот момент ни одного участка Толубеевского проезда не существовало.

Первый участок Толубеевского проезда — от улицы Николая Рубцова до Заречной улицы — был открыт в начале 2020 года. Это двухполосная дорога длиной около 1 км. Весной 2022 года был открыт второй участок — от Заречной улицы до проектного перекрестка с улицей Шишкина. Это четырехполосная дорога длиной 500 метров. Участок тупиковый: на проектном перекрестке с улицей Шишкина обустроено место для разворота. Застройщиком обоих участков было ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

Весной 2023 года планируется открыть еще один участок Толубеевского проезда — от улицы Михаила Дудина до улицы Меркурьева. Пуск движения решено синхронизировать со вводом двух поликлиник, которые строятся на этом участке Толубеевского проезда.

Застройка 
 8, корпус 2, — апарт-отель (2022)
 14, корпус 1, — жилой дом (2019)
 16 — кафе (2020)
 18, корпус 1, — жилой дом (2020)
 20, корпус 1, — жилой дом (2020)
 24 — жилой дом (2019)
 26, корпус 1, — жилой дом (2019)
 38, корпус 1, — жилой дом (2022)
 38, корпус 2, — жилой дом (2022)
 38, корпус 3, — жилой дом (2022)
 40 — жилой дом (2022)

Пересечения 
Улица пересекается со следующими магистралями:
 улица Михаила Дудина
 улица Меркурьева
 улица Николая Рубцова
 Заречная улица
 улица Шишкина

Примечания

Ссылки